Нижче наведено список населених пунктів Бургаської області, Болгарія.

Примітки 

Бургаська область